Gillis de Besche kan syfta på:
 Gillis de Besche d.ä., (1582-1658), svensk arkitekt och industriman 
 Gillis de Besche d.y. (1624-1709), svensk brukspatron